Hofkirche peut désigner :
  de Dresde en Allemagne
 Hofkirche d'Innsbruck en Autriche

Homonymie d'édifices religieux en allemand